Mostowe (ukrainisch ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Mostowe (Berdytschiw), Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Berdytschiw
 Mostowe (Bachtschyssaraj), Dorf auf der Krim, Rajon Bachtschyssaraj
 Mostowe (Bratske), Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Bratske
 Mostowe (Domaniwka), Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Domaniwka
 Mostowe (Nowomyrhorod), Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Nowomyrhorod
 Mostowe (Polohy), Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Polohy
 Mostowe (Kupjansk), Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Kupjansk